Quintana y Congosto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintana y Congosto (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Quintana y Congosto (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar